Наполеон Станислав Адам Феликс Зигмунд (Зы́гмунт, Сигизму́нд) Краси́нский (Краси́ньский, ; 19 февраля 1812, Париж — 23 февраля 1859, Париж) — граф, польский поэт и драматург, причисляется к величайшим польским поэтам эпохи Романтизма наряду с Адамом Мицкевичем и Юлиушем Словацким.

Биография 
Происходит из знатного магнатского рода. Отец Винценты Красинский , наполеоновский генерал, а затем — лояльный подданный российского императора.

Окончил Варшавский лицей. Изучал право в Варшаве, затем в Женеве, где познакомился с Адамом Мицкевичем. С 1829 жил за границей, преимущественно во Франции и Италии, изредка приезжая на родину.

В декабре 1838 года познакомился с Дельфиной Потоцкой, женой Мечислава Потоцкого, которая на долгие годы стала его «музой». Сохранилось около 700 писем из их переписки.

Жена (с 26.07.1843) — Елизавета Браницкая (1820—1876), фрейлина двора (1836), дочь генерал-майора русской армии графа Владислава Браницкого. Свадьба была в Дрездене и женился Красинский только под давлением своего отца. В браке было два сына Владислав и Зыгмунт, и две дочери — Мария и Элиза.

Зыгмунт Красинский умер от туберкулеза 23 февраля 1859 в Париже. После смерти поэта были отслужены панихиды в Париже, Берлине, Варшаве, Познани, Львове и других городах Европы. Останки были доставлены в Опиногуру около Цеханува, где сейчас находится Музей романтизма. Спустя год (1860) его вдова, Елизавета Владиславовна Красинская (Браницкая) вышла замуж за Людвига Красинского (1833—1895).

Творчество 
Первые произведения создал, живя ещё в Варшаве («Могила семьи Рейхсталей», , 1828 — дебют в печати, и др.), следуя традиции «романа ужасов» и некоторым приёмам Вальтера Скотта.

Наиболее значительные произведения созданы в 1830-х годах. Известность принесла драма «Небожественная комедия» (; 1835, опубликована анонимно). Другие важнейшие произведения:
 драма «Иридион» (; 1833—1836) (сюжет отнесён ко времени упадка Древнего Рима)
 «Агай-Хан» (; 1834) исторический роман; главный герой влюблён в Марину Мнишек
 «Перед рассветом» (; 1843) поэма-видение
 «Псалмы будущего» (; 1845—1848).

Писал также на французском языке.

Творчество Красиньского, в отличие от Мицкевича и Словацкого, не привлекало особого внимания в России; исключением был высоко ценивший его Владислав Ходасевич, много переводивший и стихи, и прозу Красиньского, а также написавший несколько статей о нём.

Цитаты 
 «Wyście jak przepaści, a w głębiach waszych tajnie ukryte błękitu.»  «Вы как пропасти, а в глубинах ваших скрыты тайны лазури.» (Зыгмунт Красинский)

Память 
 В селе Опиногура-Гурна, которое являлось родовым гнездом Красинских, находится музей романтизма, большая часть экспонатов которого посвящена жизнедеятельности поэта.

Литература 
 Базилевский А. Б. Призвание — сплин // Красинский З. Всегда и всюду, или молитва среди ночи. Поэзия, театр, проза. — М.: Вахазар; Пултуск: Гуманитарная академия, 2013. — 760 с.
 Лавров А. В. Александр Блок и Зыгмунт Красинский // Литература и искусство в системе культуры. М., 1987.
 Вячеслав Козляков. Владислав Ходасевич и Зыгмунт Красинский // Начало века. Из истории международных связей русской литературы. СПб., 2000. С.319-329.

Примечания

Ссылки 

 Красинский Зигмунд в Литературной энциклопедии
 Profiles: Zygmunt Krasinski
 Zygmunt Krasiński
 Zygmunt Krasiński, hrabia, 1812—1859.

Выпускники Варшавского лицея
Польские поэты
Поэты Польши
Поэты Польши XIX века
Писатели романтизма
Польские драматурги
Польские драматурги XIX века
Родившиеся в Париже
Умершие в Париже